Pucov est un toponyme qui peut désigner :

Pucov, une commune du district de Dolný Kubín, dans la région de Žilina.

Pucov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.